Николай Богатырёв:
 Богатырёв, Николай Григорьевич (1939—2012) — передовик производства, сборщик автопокрышек Воронежского шинного завода, Герой Социалистического Труда.
 Богатырёв, Николай Фёдорович (1918—1993) — советский партийный деятель, первый секретарь Липецкого райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.